Alex Turcotte (né le  à Island Lake dans l’État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Il est le fils de Alfie Turcotte.

Biographie

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || United States National Development Team || USHL ||31||8||24||32||14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || United States National Development Team U17 || USDP ||39 ||15||32 ||47 ||14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || United States National Development Team U18 || USDP ||36 ||27 ||41 ||68 ||5||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || United States National Development Team || USHL ||16 ||12 ||22  ||34 ||14||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || United States National Development Team U18 || USDP ||37 ||27 ||35 ||62 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||29 ||9 ||17 ||26 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Reign d'Ontario || LAH ||32 ||6 ||15 ||21 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles ||LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH ||27 ||6 ||12 ||18 ||20 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2

Au niveau international 

| 2018 || align=left| États-Unis U17 || align="left"|Défi mondial U17 || 6 || 3 || 3 || 6 || 2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left| États-Unis U18 || align="left"| Championnat du monde U18 ||7 ||2 ||3 ||5 ||2 || align="left"| Médaille d'argent
|- 
| 2019 || align=left| États-Unis U18 || align="left"| Championnat du monde U18 ||7 ||4 ||5 ||9 ||4 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2020 ||  États-Unis junior || align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 || align="left"| 
|-
| 2021 ||  États-Unis junior || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 3 || 5 || 8 || 2 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en février 2001
Naissance en Illinois
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)